2 miejscowości w Polsce:
 Racibory – wieś w woj. mazowieckim, w pow. piaseczyńskim, w gminie Tarczyn
 Racibory – wieś w woj. podlaskim, w pow. grajewskim, w gminie Radziłów

Zobacz też: Kropiewnica-Racibory, Nowe Racibory, Stare Racibory